Long Điền (district), in de provincie Bà Rịa-Vũng Tàu
 Long Điền (thị trấn), in bovengenoemd district
 Long Điền (Bạc Liêu), in de provincie Bạc Liêu.